Стейн Э́риксен (; 11 декабря 1927 года, Осло, Норвегия — 27 декабря 2015, Парк-Сити, Юта, США) — норвежский горнолыжник, олимпийский чемпион в гигантском слаломе (1952), четырёхкратный чемпион мира (1952, 1954 x3).

Спортивная карьера 
Дебютировал на международных турнирах в составе сборной Норвегии в 19 лет. На чемпионате мира по горнолыжному спорту в 1950 году в Аспене завоевал бронзу в слаломе. На Олимпийских играх 1952 года в Осло стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира в гигантском слаломе, так как чемпионат мира проходил в рамках Олимпиады, а также завоевал серебро в слаломе. За успехи на Олимпиаде был награждён медалью Холменколлена. На чемпионате мира 1954 года в Оре выиграл три золотые медали из четырёх возможных. После сезона 1954 года принял решение о завершении карьеры.

Семья 
 Мать — Биттен Эриксен (1900—1996), дизайнер;
 Отец — Эмиль Мариус Эриксен (1886—1950), гимнаст, бронзовый призёр Олимпийских игр в командном первенстве;
 Брат — Мариус Эриксен-младший (1922—2009), альпинист и военный лётчик, участник Олимпийских игр;
 Племянница — Беате Мария Эриксен (род. 1960), актриса и кинорежиссёр;
 Жена — Франсуаза Эриксен. У них пять детей: Юлианна, Ава, Стейн младший, Аня и Бьорн.

Личная жизнь 
В 1952 году эмигрировал в США. В то время пока он выступал за Норвегию, он параллельно был инструктором в Сан-Валли (Айдахо). После завершения карьеры горнолыжника, он был директором лыжных школ различных курортов, таких как Бойн-Маунтин в штате Мичиган, Сугарбаш в Вермонте, Хейвенли-Валли в Калифорнии, Сноумасс и Аспен в Колорадо, Парк-Сити и Дир-Валли в штате Юта.

В 1997 году Эриксен был посвящён в рыцари «Ордена Заслуг» и награждён королём Норвегии.

Стейн Эриксен отметил свой 80-летний юбилей в декабре 2007 года в Дир-Валли.

Стейн Эриксен скончался 27 декабря 2015 года в своём доме в Парк-Сити в возрасте 88 лет.

Примечания

Ссылки 

 
 

Горнолыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1952 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту